Felix Pino von Friedenthal – politico austriaco
 Karl Rudolf Friedenthal – avvocato, imprenditore e politico tedesco
 Markus Bär Friedenthal – commerciante, proprietario terriero e scrittore tedesco di religione ebraica
 Meelis Friedenthal – scrittore estone